Провінції Куби поділяються на 169 муніципалітетів, або мунісіпіос. Вони були визначені кубинським законом № 1304 від 3 липня 1976 року.

Муніципалітети за провінцією 
 Джерело: перепис населення 2004 року. Площа від муніципального перерозподілу 1976 року.

Вілья Клара 
Провінція Вілья-Клара поділена на 13 муніципалітетів.

Місто Гавана 

Місто Гавана, що має статус провінції, підрозділяється на 15 муніципалітетів.

Гавана (провінція) 
Провінція Гавана поділена на 19 муніципалітетів.

Гранма 
Провінція Гранма поділена на 13 муніципалітетів.

Гуантанамо 
Провінція Гуантанамо поділена на 10 муніципалітетів.

Камагуей 
Провінція Камагуей поділена на 13 муніципалітетів.

Лас-Тунас 
Провінція Лас-Тунас поділена на 8 муніципалітетів.

Матанзас 
Провінція Матанзас поділена на 14 муніципалітетів.

Ольгін 
Провінція Ольгін поділена на 14 муніципалітетів.

Ісла-де-ла-Хувентуд 

Помічений, як «спеціальний муніципалій», Ісла-де-ла-Хувентуд управляється як єдиний адміністративний підрозділ.

Пінар-дель-Ріо 
Провінція Пінар-дель-Ріо поділена на 14 муніципалітетів.

Санкті-Спіритус 
Провінція Санкті-Спіритус поділена на 8 муніципалітетів.

Сантьяго-де-Куба 
Провінція Сантьяго-де-Куба поділена на 9 муніципалітетів.

Сьєго-де-Авіла 
Провінція Сьєго-де-Авіла поділена на 10 муніципалітетів.

Сьєнфуегос 
Провінція Сьєнфуегос поділена на 8 муніципалітетів.

Див. також 
 Адміністративний поділ Куби

Примітки

Посилання 
 Statoids 
 Провінції Куби 

Адміністративний поділ Куби
Списки:Куба